And Soon the Darkness est le titre de deux films :
 And Soon the Darkness (1970), réalisé par Robert Fuest ;
 And Soon the Darkness (2010), réalisé par Marcos Efron.